Улыбнись (от слова улыбка) — термин, который может означать:

 «Улыбнись!» — второй музыкальный альбом Витаса
 «Улыбнись» — вторая серия десятого сезона британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто»
 «Улыбнись, дурак!» — второй музыкальный альбом Моргенштерна